Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2010 – dziewiąte mistrzostwa Europy w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w dniach 15 maja – 11 lipca 2010 roku w formie siedmiu turniejów – sześciu eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Moskwie. Turniej finałowy odbył się wraz z zawodami żeńskimi.

Informacje ogólne 
Zaplanowano rozegranie sześciu turniejów eliminacyjnych – w Polsce, Danii, Rumunii, Ukrainie, Chorwacji, Czechach i Grecji. Każdy z zespołów miał uczestniczyć w dwóch turniejach eliminacyjnych, za zajęte w nich miejsca otrzymując punkty do klasyfikacji generalnej. Dwanaście najwyżej sklasyfikowanych zespołów, uwzględniając gospodarzy, awansowało do turnieju finałowego.

Rosja otrzymała prawa do organizacji turnieju w styczniu 2010 roku. Walka o tytuł mistrzowski rozstrzygnęła się 10–11 lipca 2010 roku na Stadionie Łużniki w Moskwie. Mistrzem Europy została po roku przerwy została Portugalia.

Turnieje kwalifikacyjne

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER